O  Nexia  é um modelo compacto da Daewoo, compartilhava a mesma plataforma do GM Kadett que foi fabricado no Brasil de 1989 a 1998.

Nexia